

Парчів — місто в Парчівському повіті Люблінського воєводства
 Парчів — гміна в Парчівському повіті Люблінського воєводства
 Парчев — село в гміні Серошевіце Островського повіту Великопольського воєводства